Les Fils de la Lumière est un roman de Roger Peyrefitte (1961).
 Le fils de la Lumière est un roman de Christian Jacq.